Laserpitium polygamum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Laserpitium polygamum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
polygamum